Llanfair ist der Name folgender Orte:
 Llanfair (Ceredigion), Ort in Ceredigion
 Llanfair (Gwynedd), Dorf und Community in Gwynedd
 Llanfair (Vale of Glamorgan), Community in Vale of Glamorgan
 Kurzform von Llanfairpwllgwyngyll, Anglesey
 Llanfair-Nant-Gwyn, Weiler in Pembrokeshire
 Llanfair Caereinion, Dorf in Powys